1929 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать де́вять — может означать:

 1929 — натуральное число между 1928 и 1930.
 1929 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1929 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1929 год в литературе

В искусстве 
 1929 год в кино
 1929 год в театре
 1929 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1929 год в музыке

В науке 
 1929 год в науке